Rambla Just Oliveras (L'Hospitalet) - straat in L'Hospitalet, agglomeratie Barcelona
 Rambla Just Oliveras (metrostation) - metrostation in L'Hospitalet aan bovenstaande straat
 Station L'Hospitalet de Llobregat - treinstation in L'Hospitalet bij bovenstaande straat en metrostation